Ливада Београд је српски студио који се бави синхронизацијом анимираног и играног садржаја. Основан је 2015. године од стране предузећа Ливада продукција.

Сарадња

Компаније 
 -{2i Film}-
 -{Taramount Film}-
 -{Con Film}-
 -{MegaCom Film}-

Стриминг услуге 
 -{Netflix}-
 -{HBO Go}-

Синхронизације

Референце 

Синхронизацијски студији
Предузећа из Београда